112 se poate referi la:

 anul 112
 112 (număr), numărul natural aflat între 111 și 113
 112, numărul internațional de urgență în Uniunea Europeană
 serviciul de urgență 112 (România)
 coperniciu, elementul cu numărul atomic 112